

Antiquité
 Aspis, une arme défensive utilisée en Grèce durant l'Antiquité par l'infanterie et la cavalerie.
  : Aspis, était, lors de la première guerre punique, le nom de Kélibia, ville côtière du nord-est de la Tunisie.

Toponyme
 Aspis, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Athos-Aspis ;
 Athos-Aspis, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Autres
 Aspis, un destroyer de la marine hellénique en service entre 1907 et 1945. 

Homonymie de toponyme